Грондона:

 Грондона — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.
 Грондона, Хулио (род. 1931) — аргентинский футбольный чиновник.